Westergaard est un nom de famille. Il peut faire référence à:

 Harold Westergaard (1888–1950), un spécialiste du calcul des structures danois
 Kurt Westergaard (1935-2021), un dessinateur danois
 Mathias Westergaard (né en 1994), un coureur cycliste danois
 Svend Westergaard (1922-1988), un compositeur et pédagogue danois